Als Dreimorengesetz wird bezeichnet:

Eine in manchen Sprachen geltende Regel für die Lage des Wortakzents, Näheres siehe:
Altgriechische Sprache#Tonalität und Akzent
Pänultimaregel
Eine hypothetische Regel im Komplex der germanischen Auslautgesetze.